Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1976 года проведён в феврале в городе Апелдорн.

Барбара Грас вернула себе национальный титул. Ипи Пупьес-Копман впервые завоевала медаль — серебряную. У Лени Тонен-Гёртс вновь, как и на прошлом чемпионате, бронза.

Апелдорн — новая географическая точка проведения чемпионата. Зимой также еще не проходил чемпионат.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

февраль 1976 года
1976 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1976 году
женщины 1976
Спортивные соревнования в Апелдорне